Double может означать:

 Число двойной точности () — компьютерный формат представления числа с плавающей запятой.
 The Double — компьютерная игра в жанре симулятор футбольного менеджера, выпущенная в 1986 году.

В спорте 
 «Золотой дубль» () — термин в футболе, который обозначает выигрыш в одном сезоне чемпионата и кубка своей страны.
 «Дабл-дабл» () — баскетбольный термин, означающий двузначную результативность баскетболистов в двух индивидуальных статистических показателях в одном матче.
 «Трипл-дабл» (, дословно тройной двойной или тройной дубль) — баскетбольный термин, означающий двузначную результативность баскетболистов в трёх индивидуальных статистических показателях в одном матче.
 «Квадрупл-дабл» (, дословно четверной двойной или четверной дубль) — баскетбольный термин, означающий двузначную результативность баскетболистов в четырёх индивидуальных статистических показателях в одном матче.
 «Квинтупл-дабл» (, дословно пятикратный двойной или пятикратный дубль) — баскетбольный термин, означающий двузначную результативность баскетболистов в пяти индивидуальных статистических показателях в одном матче.

В кинематографе 

 «Двойной агент» () — американский политический триллер Майкла Брандта, вышедший в 2011 году.
 «Двойни́к» () — британская чёрная трагикомедия с элементами триллера, снятая режиссёром Ричардом Айоади по мотивам одноимённой повести Фёдора Достоевского в 2013 году.

См. также 
 Дублирование